

Дзякіно — село, Глазовський район, Удмуртія
 Дзякіно — присілок, Ярський район, Удмуртія